Le Grand Prix moto de France 2003 est la quatrième manche du championnat du monde de vitesse moto 2003. La compétition s'est déroulée du 23 au  sur le circuit Bugatti au Mans. C'est la  du Grand Prix moto de France.

Résultats des MotoGP

Résultats des 250 cm³

Résultats des 125 cm³ 

2003
Sport en France en mai 2003
France